Нагрудный знак парашютиста может означать:
 Нагрудный знак парашютиста люфтваффе — немецкий квалификационный знак личного состава воздушно-десантных частей люфтваффе.
 Нагрудный знак парашютиста сухопутных войск — немецкий квалификационный знак личного состава воздушно-десантных частей сухопутных войск нацистской Германии.